Ratoeira
Ou ainda:
A Ratoeira - peça de Agatha Christie

Localidades

Ratoeira (Celorico da Beira)

Desambiguação